Нику́лина — женская форма русской фамилии .

 Известные носители  
 Никулина, Александра Георгиевна (1915 — ?) — звеньевая совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Никулина, Аля Фёдоровна (1937—2022) — советская и российская актриса.
 Никулина, Анна Игоревна (род. 1991) — российская биатлонистка.
 Никулина, Галина Ильинична (1947—2020) — советская и российская актриса.
 Никулина, Евдокия Андреевна (1917—1993) — командир эскадрильи, Герой Советского Союза.
 Никулина, Екатерина Александровна (род. 1992) — российская самбистка.
 Никулина, Клавдия Тимофеевна (1917—2005) — советская и российская актриса театра, народная артистка РСФСР.
 
 Никулина, Майя Петровна (род. 1937) — русская писательница и поэтесса, член СП СССР и России.
 Никулина, Надежда Алексеевна (1845—1923) — русская актриса.
 Никулина (Перевозникова), Наталия Игоревна (род. 1972) — российская баскетболистка.
 Никулина, Наталья (род. 1981) — российская биатлонистка.
 Никулина, Тамара Вениаминовна (сценический псевдоним Шэйн; 1902—1983) — американская актриса, дочь В. И. Никулина. Двойные фамилии 
 Косицкая-Никулина, Любовь Павловна (1829—1867) — российская актриса.